Germania
 Rausdorf – comune dello Schleswig-Holstein
 Rausdorf – comune della Turingia